Shelley kan have flere betydninger:

 Shelley, Essex, England
 Shelley (film)
 Shelley, Idaho, USA
 Shelley, Suffolk, England
 Shelley, West Yorkshire, England

Personer:
 Shelley Blond
 Shelley Duvall
 Shelley Jensen
 Shelley Moore Capito
 Shelley Winters
 Adrienne Shelley
 Mary Shelley
 Percy Bysshe Shelley
 Pete Shelley